

Sigle 
 Parliamentary Labour Party  – gruppo parlamentare del Partito Laburista britannico
 Parti de la liberté et du progrès  – nome di due partiti politici belgi
 Progressive Labor Party  – partito politico statunitense
 Progressive Labour Party  – partito politico australiano

Chimica 
 PLP – piridossalfosfato

Codici 
 PLP – codice aeroportuale IATA di La Palma (Panama)
 plp – codice ISO 639-3 della lingua palpa